Lettera di una sconosciuta (Zweig) – titolo di un racconto dello scrittore austriaco Stefan Zweig
 Lettera da una sconosciuta – titolo originale del film tratto dal racconto